Rombaux est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Égide Rombaux (1865-1942), sculpteur belge
 Jean Rombaux (1901-1979), architecte belge
 Jean-Baptiste Rombaux, (1817-1886), ingénieur belge des chemins de fer